Pseudoprosopis är ett släkte av ärtväxter. Pseudoprosopis ingår i familjen ärtväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ärtväxter
Pseudoprosopis